En Pologne, Pomiany peut désigner :

 Pomiany, un village de la voïvodie de Podlachie,
 Pomiany, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.